Степненська сільська громада:
 Степненська сільська громада — громада в Запорізькій області
 Степненська сільська громада — колишня громада в Полтавській області